PMMA () – polimer, z którego wytwarza się szkło akrylowe
 PMMA () – 4-metoksymetamfetamina, substancja psychoaktywna z rodziny fenyloetyloamin